Ла Зулијана Уно има више значења:

 Ла Зулијана Уно (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Зулијана Уно (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику